Иглобрю́хие, или иглобрю́ховые, или скалозу́бовые, или ры́бы-соба́ки, или четырёхзубовые, или четырёхзубые () — семейство морских, солоновато- и пресноводных рыб из отряда иглобрюхообразных. Распространены в субтропических и тропических водах.

Мясо рыб высоко ценится в странах Юго-Восточной Азии за его вкус. В Японии особым успехом пользуется блюдо фугу, приготовляемое из нескольких видов этих рыб. Готовящий его повар обязательно должен иметь диплом об окончании специальной школы, так как кожа и некоторые внутренние органы рыб смертельно ядовиты.

Описание 
Тело иглобрюхих рыб коротковатое и округлое. Они имеет, как правило, от маленького до среднего размера, хотя некоторые виды могут достигать длины более 1 м.

Иглобрюхие наиболее разнообразны в тропиках, относительно необычны в умеренном поясе и полностью отсутствуют в холодных водах. Кожа либо голая, либо снабжена шипиками, которые в состоянии покоя прилегают к телу. Брюшных плавников нет, грудные хорошо развиты и позволяют двигаться как вперёд, так и назад. Голова у рыб большая и толстая, рот маленький. Сросшиеся челюсти образуют пластинки, похожие на 4 зуба (отсюда название «четырёхзубы»).

От желудка иглобрюхих рыб отходят мешковидные выросты. При появлении опасности они наполняются водой или воздухом, из-за чего рыба становится похожей на раздувшийся шар с торчащими шипиками. Рыба может раздуваться, заглатывая воду, в случае атаки на неё. Шарообразное состояние делает рыб практически неуязвимыми. Если всё же достаточно крупный хищник попытается проглотить такой шар, то он застревает в глотке у хищника, который впоследствии умирает. Сами рыбы плотоядны либо всеядны.

Вид  был назван Дэвидом Аттенборо «величайшим художником животного мира» из-за уникальной привычки самцов ухаживать за самками, создавая гнезда в песке, состоящие из сложных геометрических узоров.

Классификация 
Семейство включает 29 родов и 200 видов в двух подсемействах:
 Подсемейство Tetraodontinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство Canthigasterinae
 
Наиболее богаты видами следующие роды семейства: Tetraodon, Sphaeroides, Lagocephalus.

Пресноводные иглобрюхие 
Большинство видов живут в морских или солоноватых водах, но некоторые могут обитать в пресной воде. Около 35 видов проводят весь свой жизненный цикл в пресной воде. Эти пресноводные виды встречаются в разрозненных тропических регионах Южной Америки (Colomesus asellus), Африки (шесть видов Tetraodon) и Юго-Восточной Азии (Auriglobus, Carinotetraodon, Dichotomyctere, Leiodon и Pao).

Из обитающих в пресных водах, это прежде всего представители рода иглобрюхи (Tetraodon): фахак (T. fahaka) — обитает в Ниле, Нигере, озере Чад; мбу (T. mbu) — нижнее и среднее течение реки Конго; ещё семь видов пресноводных иглобрюхов обитает в водах Вест-Индии и северо-восточной части Южной Америки, включая Амазонку. Многие пресноводные иглобрюхие стали излюбленным объектом аквариумистов.

Ядовитость 
Ядовитыми являются многие виды семейства иглобрюхих. Токсины содержатся в кожном покрове, брюшине и некоторых внутренних органах рыбы — печени, кишечнике, гонадах, икре. Наиболее опасен из них тетродотоксин, который представляет собой сильнейший природный яд нервно-паралитического действия. При попадании в пищеварительный тракт он вызывает сильнейшие боли, конвульсии и обычно приводит к смерти.

Первые описания признаков отравления тетродотоксином дал в своём дневнике английский мореплаватель Джеймс Кук. Аборигены Новой Каледонии накормили скалозубовой рыбой Кука и двух натуралистов в составе его экспедиции:

«на стол подали только печень и молоки, к которым оба Форстера и я едва притронулись. Около трёх или четырёх часов утра мы почувствовали небывалую слабость во всех членах, сопровождаемую таким ощущением, будто окоченевшие на морозе руки и ноги сразу попали в огонь. Я уже почти ничего не чувствовал и даже утратил способность соизмерять тяжесть тел: кружка воды ёмкостью в одну кварту и перо казались в моей руке одинаково тяжёлыми».

Современные учёные установили, что рыба относилась к виду Pleuranacanthus sceleratus семейства иглобрюхих (скалозубовых).

См. также 
 Чернополосый острорылый иглобрюх

Примечания

Литература 
 

 
Семейства лучепёрых рыб